Contreras steht für:
 Contreras (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schlacht von Contreras im mexikanisch-amerikanischen Krieg

Contreras ist der Name folgender Orte:

— in Spanien:
 Contreras (Burgos)

— in Mexiko:
 Contreras (Mexiko)

— in Chile:
 Contreras (Insel), Insel in der Provinz Última Esperanza

— in den Vereinigten Staaten:
 Contreras (Indiana)
 Contreras (Louisiana)
 Contreras (New Mexico)
 Contreras (Ohio)